Dette er en liste over FN's medlemslande, med angivelse af året for dets tiltræden.

Medlemslande